Salvador González Albadalejo, (1911-?) militant del PCC i la UGT durant la Segona República i la Guerra Civil Espanyola.
 Salvador González Marco, (1963) futbolista valencià i entrenador del València FC.